HMS Göta Lejon kan syfta på:

*Göta Lejon (1702) – ett svenskt linjeskepp sjösatt 1702
Göta Lejon (1746) – ett svenskt linjeskepp sjösatt 1746
 – en svensk kryssare sjösatt 1945